Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA; ) — американская организация кинокритиков, основанная в 1975 году. Её членами являются журналисты и кинокритики печатных и электронных лос-анджелесских изданий, которые ежегодно вручают награды по итогам уходящего года. Среди специальных наград ассоциации числятся премии «За карьерные достижения» и «Новое поколение».

Категории 
 Лучший фильм
 Лучший режиссёр
 Лучшая мужская роль
 Лучшая женская роль
 Лучшая мужская роль второго плана
 Лучшая женская роль второго плана
 Лучший сценарий
 Лучшая операторская работа
 Лучшая работа художника-постановщика
 Лучший монтаж
 Лучшая музыка к фильму
 Лучший фильм на иностранном языке
 Лучший документальный фильм
 Лучший анимационный фильм

Церемонии награждения

Примечания

Ссылки 
 

Лос-Анджелес
Культура Лос-Анджелеса
Организации, основанные в 1975 году
Появились в 1975 году в США